Haunmühle ist der Ortsname von

 Haunmühle (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Haunmühle (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Haumühle